Salviati bezeichnet:
 Salviati (italienisches Adelsgeschlecht), ein ehemaliges bedeutendes florentinisches Adelsgeschlecht
 Salviati (preußisches Adelsgeschlecht), ein 1740 in Preußen eingewandertes italienisches Geschlecht, das 1830 geadelt wurde

Salviati ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander von Salviati (1827–1881), preußischer Generalleutnant
 Antonio Salviati (1816–1890), italienischer Industrieller
 Antonmaria Salviati (1537–1602), Kardinal der Römischen Kirche
 Bernardo Salviati (1508–1568), Kardinal der Römischen Kirche
 Cassandra Salviati, französisch-italienische jugendliche Muse von Ronsard
 Filippo Salviati (1583–1614), florentinischer Wissenschaftler und Freund des Galileo Galilei
 Francesco Salviati (Erzbischof), Erzbischof von Pisa (1475)
 Francesco Salviati (1510–1563), italienischer Maler (auch unter: Francesco de' Rossi, Il Salviati, Francesco Rossi und Cecchino del Salviati)
 Gabriele Salviati (1910–1987), italienischer Leichtathlet
 Giovanni Salviati (1490–1553), Kardinal der Römischen Kirche
 Giuseppe Salviati (1520–1575), italienischer Maler 
 Gregorio Antonio Maria Salviati (1727–1794), Kardinal der Römischen Kirche
 Hans-Viktor von Salviati (1897–1945), deutscher Rennreiter, Offizier, SS-Führer und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Leonardo Salviati (1540–1589), italienischer Humanist, Romanist, Grammatiker und Lexikograf
 Maria Salviati (1499–1543), Ehefrau von Giovanni dalle Bande Nere (1498–1526) und Mutter von Cosimo I. (1519–1574), Großherzog der Toskana 
 Peter Heinrich August von Salviati (1786–1856), preußischer Diplomat 

Siehe auch:
 Villa Salviati